Happy Valley AA (celým názvem: Happy Valley Athletic Association; ) je čínský sportovní klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu.

Založen byl v roce 1950. Jedná se o šestinásobného vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže. Na mezinárodní scéně klub účinkoval celkem osmkrát. Dvakrát byla účast v Asijském mistrovství klubů (4 zápasy, 2 výhry, 0 remíz, 2 prohry, skóre 13:10), dvakrát v Poháru vítězů pohárů AFC (6 zápasů, 1 výhra, 0 remíz, 5 proher, skóre 8:17) a čtyřikrát byla v Poháru AFC (24 zápasů, 5 výher, 2 remízy, 17 proher, skóre 27:54). Od sezóny 2017/18 působí v hongkongské třetí nejvyšší fotbalové soutěži.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl plavání, basketbalu, stolního tenisu a atletiky.

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League ( 6× )
 1964/65, 1988/89, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 6× )
 1969/70, 1977/78, 1982/83, 1989/90, 1997/98, 2003/04
 Hong Kong FA Cup ( 2× )
 1999/00, 2003/04
 HKFA League Cup ( 1× )
 2000/01

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1958–1959: Hong Kong Second Division League
 1959–1967: Hong Kong First Division League
 1967–1968: Hong Kong Third Division League
 1968–1970: Hong Kong Second Division League
 1970–2010: Hong Kong First Division League
 2010–2013: Hong Kong Second Division League
 2013–2015: Hong Kong First Division League
 2015–2016: Hong Kong Second Division League
 2016–2017: Hong Kong Third Division League
 2017– : Hong Kong Second Division League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1998/99: Happy Valley (vítěz základní části) ve finále zvítězil nad South China (vítěz finálové skupiny) po penaltovém rozstřelu poměrem 8:7 (1:1 v základní hrací době).
 1999/00: Happy Valley (vítěz základní části) ve finále prohrál s South China (vítěz finálové skupiny) po penaltovém rozstřelu poměrem 3:4 (2:2 v základní hrací době).
 2000/01: Happy Valley (vítěz základní části) ve finále zvítězil nad Instant-Dict (vítěz finálové skupiny) poměrem 1:0.

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu, wildstat.ru 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1950